Belisario Domínguez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Belisario Domínguez, Venustiano Carranza, 
 Belisario Domínguez, Papantla, 
 Belisario Domínguez, Uxpanapa, 
 Belisario Domínguez, Motozintla, 
 Belisario Domínguez, Salto de Agua, 
 Belisario Domínguez, Tila, 
 Belisario Domínguez, Tecpatán, 
 Belisario Domínguez, Altotonga, 
 Belisario Domínguez, Mapastepec, 
 Belisario Domínguez, Huehuetán, 
 Belisario Domínguez, Escuintla, 
 Belisario Domínguez, Chilón, 
 Belisario Domínguez, Siltepec, 
 Belisario Domínguez, Campeche, Carmen, 

Robotskapade Mexikoförgreningar